Лучшие синглы России 2018 года (Tophit Top Year-End Hits 2018) — итоговый список наиболее популярных синглов в России, по версии музыкального портала Tophit по данным за 2018 год.

Примечания 

Чарты TopHit 2018 года
2018
2018 год в музыке России